A lyga siatkarzy 2010/2011 – rozgrywki o mistrzostwo Litwy organizowane przez Litewski Związek Piłki Siatkowej (lit. Lietuvos tinklinio federacija, LTF). Zainaugurowane zostały 6 listopada 2010 roku i trwały do 2 kwietnia 2011 roku.

W sezonie 2010/2011 żaden litewski klub nie brał udziału w rozgrywkach międzynarodowych.

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej 6 drużyn rywalizowało ze sobą system kołowym, mecz i rewanż. Do fazy play-off awansowały cztery najlepsze zespoły. W półfinałach i meczach o 3. miejsce rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw, natomiast w finale do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Litwie
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 na Litwie
2011 na Litwie